San Juan Bautista (Califòrnia), població de Califòrnia (EUA)
 San Juan Bautista (Madrid), barri del districte de Ciudad Linal a la vila de Madrid
 San Juan Bautista (Paraguai), localitat del departament de Misiones al sud de Paraguai
 San Juan Bautista (Xile), localitat de l'illa xilena Robinson Crusoe
 San Juan Bautista (vaixell), vaixell japonès del segle XVI